FFA-cupen 2018 var den femte säsongen av FFA-cupen, den nationella cupen i Australien, endast 32 lag deltog i huvudturneringen (sextondelsfinal), 10 lag från A-League och 21 lag från regionala fotbollsförbund i Australien, samt vinnaren av fjolårets National Premier Leagues. Totalt deltog 781 lag i de preliminära omgångarna.

Cupen vanns av Adelaide United som i finalen besegrade Sydney FC med 2–1, Adelaide United tog med finalvinsten sin andra cupseger. Lägst rankade lag enligt seriesystemet var Gold Coast Knights som höll till i Gold Coast Premier League, fjärde nivån. Bentleigh Greens från National Premier Leagues Victoria, andra nivån, tog sig hela vägen till semifinal mot Adelaide United.

Lag

Spelträd

Sextondelsfinaler

Sammanfattning

Matcher

Åttondelsfinaler

Sammanfattning

Matcher

Kvartsfinaler

Sammanfattning

Matcher

Semifinaler

Sammanfattning

Matcher

Final

Källor
 Officiell hemsida

2018
Fotbollssäsongen 2018
2018 i Australien